|-
| 16801 Petřínpragensis ||  || 23 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 16802 Rainer ||  || 25 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 16803 ||  || 26 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 16804 Bonini ||  || 27 septembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 16805 - ||  || 27 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 16806 ||  || 17 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 16807 Terasako ||  || 12 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 16808 - ||  || 8 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 16809 Galápagos || 1997 US || 21 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 16810 Pavelaleksandrov ||  || 25 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 16811 - ||  || 26 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16812 - ||  || 26 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16813 - ||  || 23 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16814 - ||  || 29 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16815 - ||  || 29 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16816 - ||  || 29 octombrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 16817 Onderlička ||  || 30 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 16818 ||  || 28 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 16819 - || 1997 VW || 1 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16820 - ||  || 6 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 16821 ||  || 5 noiembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 16822 ||  || 5 noiembrie 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 16823 - ||  || 9 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16824 ||  || 6 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 16825 ||  || 6 noiembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 16826 Daisuke ||  || 19 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 16827 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16828 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16829 - ||  || 24 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16830 ||  || 19 noiembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 16831 - ||  || 30 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16832 - ||  || 30 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16833 ||  || 19 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 16834 - ||  || 30 noiembrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 16835 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 16836 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 16837 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 16838 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 16839 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 16840 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 16841 - ||  || 26 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 16842 - ||  || 3 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 16843 - ||  || 4 decembrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 16844 - ||  || 4 decembrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 16845 - ||  || 7 decembrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 16846 - ||  || 5 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16847 Sanpoloamosciano ||  || 8 decembrie 1997 || San Polo a Mosciano || , 
|-
| 16848 - ||  || 4 decembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 16849 - || 1997 YV || 20 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16850 ||  || 20 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 16851 ||  || 21 decembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 16852 Nuredduna ||  || 21 decembrie 1997 ||  || , 
|-
| 16853 Masafumi ||  || 21 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 16854 ||  || 20 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 16855 - ||  || 27 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16856 Banach ||  || 28 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 16857 Goodall ||  || 25 decembrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 16858 - ||  || 28 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16859 - ||  || 28 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16860 ||  || 22 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 16861 Lipovetsky ||  || 27 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 16862 - ||  || 31 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16863 ||  || 31 decembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 16864 - || 1998 AL || 5 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16865 - || 1998 AQ || 5 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16866 - || 1998 AR || 5 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16867 - || 1998 AX || 5 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16868 - ||  || 9 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 16869 Košinár ||  || 10 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 16870 - || 1998 BB || 16 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16871 - || 1998 BD || 16 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16872 - || 1998 BZ || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16873 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16874 Kurtwahl ||  || 20 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16875 ||  || 20 ianuarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 16876 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16877 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16878 Tombickler ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 16879 Campai ||  || 24 ianuarie 1998 ||  || , 
|-
| 16880 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16881 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16882 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16883 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16884 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16885 ||  || 25 ianuarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 16886 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16887 Blouke ||  || 28 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 16888 Michaelbarber ||  || 29 ianuarie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 16889 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16890 - ||  || 29 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 16891 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 16892 Vaissière ||  || 17 februarie 1998 ||  || 
|-
| 16893 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 16894 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 16895 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 16896 ||  || 20 februarie 1998 ||  || 
|-
| 16897 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 16898 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 16899 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 16900 Lozère ||  || 27 februarie 1998 ||  || 
|-